Packawa – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim
 Packawa – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim